Ву́лиця Бірюзо́ва (також Ву́лиця Ма́ршала Бірюзо́ва) — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Маршала Бірюзова — вулиця в місті Білгород-Дністровський Одеської області.
 Вулиця Маршала Бірюзова — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Маршала Бірюзова  — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Маршала Бірюзова — вулиця в місті Полтава.
 Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Севастополь.

Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Маршала Бірюзова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Рязань.
 Вулиця Бірюзова — вулиця в місті Саратов.

Вулиці, названі на честь людей